EPD:

 Electrophoretic Display — технология производства дисплеев, одно из достоинств которых то, что изображение на экране хорошо видно и при ярком солнечном свете.
 Electronic Paper Display — электронная бумага. Тип несамосветящихся дисплеев, изображение с которых читается в отражённом свете. Выглядят как бумага, потребляют электричество только при смене изображения.
 .EPD — расширение имени файла публикаций программы Express Publisher.